Raha steht für:

 ein Ort im indonesischen Regierungsbezirk Muna, siehe Raha (Muna)
 eine Aldeia vom osttimoresischen Suco Vemasse, siehe Raha (Vemasse)
 ein Ortsteil vom osttimoresischen Vemasse, in der Aldeia Betulale, siehe Raha (Betulale)
 ein Ort der indischen Verwaltungseinheit Nagaon in Assam, siehe Raha (Assam)

Raha ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Sagharichi-Raha (* 1979), iranischer Autor
 Arup Raha (* 1954), General und Chef des Stabes der Luftstreitkräfte Indiens